Scarlatti är ett italienskt efternamn, som har burits av:

 Alessandro Scarlatti (1660–1725), tonsättare (fadern, mest känd för operor)
 Domenico Scarlatti (1685–1757), tonsättare (sonen, mest känd för klaversonater)
 Giorgio Scarlatti (1921–1990), italiensk racerförare
 Rosa Scarlatti (1727–1775), italiensk operasångerska

Italienska efternamn